La Serie A1 maschile FIPAV 1984-85 fu la 40ª edizione della manifestazione organizzata dalla FIPAV. La regular season si svolse tra il 27 ottobre 1984 e il 30 marzo 1985.

Regolamento
Le 12 squadre partecipanti disputarono un girone unico con partite di andata e ritorno, cui fecero seguito i play-off scudetto, ai quali presero parte dagli ottavi le squadre classificate al 7° e all'8º posto assieme alle prime due classificate della Serie A2 e dai quarti le prime sei classificate al termine della regular season. Le squadre classificate all'11º e al 12º posto furono retrocesse in A2.

Avvenimenti
L'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo fu fissato per il 27 ottobre, con la prima giornata. Il girone d'andata terminò poi il 19 gennaio.

Il girone di ritorno iniziò il 26 gennaio. La regular season terminò poi sabato 30 marzo.

I play-off per l'assegnazione dello scudetto presero il via il 3 aprile e si conclusero il 21 maggio con l'affermazione della Mapier Bologna sulla Panini Modena. L'Americanino Padova e la Virtus Sassuolo retrocessero in Serie A2.

Le squadre partecipanti
Le squadre partecipanti furono 12: la CUS Torino era campione uscente, mentre l'Americanino Padova e la Cromochim Santa Croce erano le neopromosse dalla Serie A2.

Classifica

Risultati

Tabellone

Calendario

Play-off Scudetto

Fonti
 

Pallavolo nel 1984
Pallavolo nel 1985
 1984-1985